И́горь Петро́вич Ермола́ев (род. , Казань, Татарская АССР, СССР) — советский и российский историк, педагог и организатор науки. Доктор исторических наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы РФ.

Биография 

Родился в семье преподавателя.

По окончании средней школы № 19 г. Казани поступил на отделение истории историко-филологического факультета Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова—Ленина (1950—55), а затем — в аспирантуру по кафедре истории СССР КГУ (1955—58). В 1966 году в Куйбышевском государственном педагогическом институте имени В. В. Куйбышева защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Проблема колонизации Среднего Поволжья и Приуралья в русской историографии (вторая половина XIX — начало XX в.)». В 1983 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Государственное управление Средним Поволжьем во второй половине XVI — XVII вв.» (специальность 07.00.02 — история СССР).

C 1958 года (с небольшими перерывами) и по настоящее время работает в Казанском университете. В 1964-1966 годах — ассистент, старший преподаватель кафедры научного коммунизма Казанского авиационного института. В 1971—73 годах являлся заместителем декана историко-филологического факультета КГУ по научной работе, в 1973—80 годах — проректором КГУ по учебной работе, в 1983—90 годах — председателем Учебно-методической комиссии исторического факультета, в 1989—99 годах — заведующим кафедрой истории СССР досоветского периода (с 1992 года — отечественной истории до XX века). С 1998 года — профессор Казанской духовной семинарии.

С 1980 года является членом Учёного совета исторического факультета, а с 1994 года — заместителем председателя Совета при КГУ по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук. В 1999—2004 годах, во время подготовки празднования 200—летия Казанского университета, Игорь Петрович входил в состав оргкомитета и возглавлял юбилейную издательскую комиссию, которая подготовила более 150 изданий по истории университета и его современной научной и учебной деятельности.

Научная деятельность 

Основным направлением научной деятельности И. П. Ермолаев избрал историю России, в частности Поволжья, в период позднего средневековья. Начало его исследований было посвящено классическому этапу работы учёного—историка — определению степени изученности темы, что нашло своё отражение в работе над кандидатской диссертацией «Проблема колонизации Среднего Поволжья в русской историографии (вторая половина XIX — начало XX вв.)» (1966; научный руководитель — профессор В. И. Писарев). Далее, при анализе комплекса источников по данной теме, И. П. Ермолаевым была определена важнейшая задача исторической школы Казани — выявление в значительной степени утраченного корпуса документов приказного делопроизводства и актового материала XVI—XVII вв. В результате предполагалось восстановление архивов Приказа Казанского дворца, органов местной администрации и частных актовых собраний. Реализация этой задачи стало важным достижением научной школы И. П. Ермолаева, так как вокруг ученого сформировался круг единомышленников — коллег и учеников, осознававших первоочередное значение данной работы. В ходе систематического фронтального просмотра подавляющего большинства изданий, посвященных периоду феодализма, анализа каталогов коллекций, архивных фондов и справочников был собран обширный комплекс сведений о сохранившихся источниках, составлен их хронологический перечень, и до сегодняшнего дня продолжается их введение в научный оборот. Книги «Казанский край во второй половине XVI—XVII вв.: Хронологический перечень документов» (1980), «Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской АССР (вторая половина XVI — середина XVII вв.» (1990), «Писцовая книга Казанского уезда 1647—1656 годов» (2001) и др. позволили И. П. Ермолаеву на широкой источниковой основе создать ряд фундаментальных работ, главной из которой стала диссертация «Среднее Поволжье во второй половине XVI—XVII вв.: Управление Казанским краем» на соискание учёной степени доктора исторических наук (1983).

Значительными работами И. П. Ермолаева последних лет стали монография «Становление российского самодержавия. Истоки и условия его формирования: Взгляд на проблему» (2004) и биографический словарь «Прошлое России в лицах (IX—XVIII вв.)».

Научные интересы Игоря Петровича не ограничены рамками отдельных исторических эпох, свидетельством чего является разработанное им учебное пособие «Историческая хронология» (1980; 2-е изд. перераб. — 2004), получившее гриф Минвуза СССР и используемое ныне в крупнейших вузах России.

Диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук, защищённые под руководством И. П. Ермолаева:

 Хабибуллин, Абдулахат Абдурахманович — «Изучение истории народов Среднего Поволжья и Приуралья в Обществе археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878—1917 гг.)» — 1979.
 Иванов, Юрий Николаевич — «Феодальное землевладение в Казанской епархии (вторая половина XVI—XVII вв.)» — 1982.
 Ендиряков, Валерий Аркадьевич — «Массовое народное движение в Среднем Поволжье в годы Первой крестьянской войны» — 1984.
 Мустафина, Дина Абдулбаровна — «Феодальное землевладение и социальные категории населения в Казанском уезде во второй половине XVII в.» — 1986.
 Липаков, Евгений Васильевич — «Дворянство Казанского края в конце XVI — первой половине XVII вв. Формирование, состав, служба» — 1989.
 Мухамадеев, Альберт Ильич — «Историк Д. А. Корсаков (опыт изучения жизни и творчества)» — 1992.
 Ибнеева, Гузель Вазыховна — «Политические группировки при восшествии на престол Екатерины II» — 1994.
 Задорожная, Ольга Анатольевна — «Купечество Западной Сибири (конец XVIII — первая четверть XIX века)» — 1995.
 Демчук, Галина Владимировна — «Поземельные отношения в Двинском уезде в XVII в.» — 1995.
 Скоробогатов, Андрей Валерьевич — «Павел I в отечественной историографии XIX — начала XX вв.» — 1996.
 Амерханова, Эльмира Исхаковна — «„Служилый город“ Казань во второй половине XVII века» — 1998.
 Хачко, Александр Юрьевич - "Казанская коллекция нижегородских рукописей XVII века" - 2001

Регалии 
 Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2000) — за заслуги в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» (1994)
 Почётное звание «Заслуженный профессор Казанского университета» (2004)
 Кавалер ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2002, РПЦ) — за большие заслуги в деле возрождения духовной жизни России
 Член-корреспондент Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры (1996)
 Лауреат I Фестиваля «Учитель года» им. Д. А. Корсакова исторического факультета КГУ в номинации «Лучшее учебное пособие» (2006)
 Лауреат II Фестиваля «Учитель года» им. Д. А. Корсакова исторического факультета КГУ в номинации «За многолетнюю научную и педагогическую деятельность» (2007)
 Лауреат III Фестиваля «Учитель года» им. Д. А. Корсакова исторического факультета КГУ в номинации «Лучший преподаватель» (2008).
 Почётный член Общества содействия развитию исторического факультета КГУ (2007)

Семья 
 Супруга — Ермолаева (Карташова) Наталия Вячеславовна (род. 1933) — книговед, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.
 Сын — Ермолаев Андрей Игоревич (род. 1959) — генетик и историк науки, учёный-секретарь Казанского отделения Национального комитета РАН по истории науки и техники.

Примечания

Литература 
 В кругу учеников, коллег, друзей: К 70—летию И. П. Ермолаева. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2002. — 188 с.
 Бурмистрова Л. П. Ермолаев Игорь Петрович // Казанский университет (1804—2004): Биобиблиографический словарь. Т. 2. 1905—2004, А—М. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. — С. 422—423.

Ссылки 
 И. П. Ермолаев: Биографическая справка.
 Список публикаций И. П. Ермолаева .

Историки России
Историки по алфавиту
Заслуженные работники высшей школы Российской Федерации
Выпускники Казанского университета
Преподаватели Казанского университета
Заслуженные деятели науки Республики Татарстан
Кавалеры ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени
Историки СССР
Преподаватели Казанского технического университета